Алекса́ндр Ио́сифович Ка́уль (2 июня 1887 — 24 ноября 1958) — советский государственный деятель. Участник революционных событий в Туле в 1917—1920 гг., председатель Тульского Совета рабочих и солдатских депутатов.

Биография 
Родился 2 июня 1887 года в селе Панинское (Шенхен) Николаевского уезда Самарской губернии в крестьянской семье. Сын волостного писаря. Поволжский немец. Окончил Саратовскую гимназию с золотой медалью (1909), историко-филологический факультет Московского университета (1913). В 1913—1920 годах жил в Туле, преподавал историю в женской гимназии.

Член ВКП(б) с марта 1917 года. С октября 1917 года — председатель Тульского Совета. Член Всероссийского учредительного собрания от Тульского избирательного округа, список № 5.

В 1918 году — председатель Тульского ВРК, губкома РКП(б). Служил в Наркомпроде, с 1919 — в ОГПУ-НКВД. В 1924—1928 годах — заместитель полпреда ОГПУ по Северо-Кавказскому краю, полпред по Закавказью. В 1928—1930 годах служил в особом резерве ОГПУ СССР; помощник начальника Секретно-оперативного управления ОГПУ СССР.

С 1931 года — начальник Ленгоснарпита. С октября 1935 года заведовал отделом школ и науки Ставропольского крайкома ВКП(б).

Арестован 17 октября 1937 года, осуждён на 20 лет лагерей по обвинению в участии в национал-социалистской организации. До 1955 года находился в Карлаге. Реабилитирован в 1956 году.

Умер 24 ноября 1958 года в Караганде.

Награды и звания 
 Орден Красного Знамени № 13819
 Почётный работник ВЧК-ГПУ (V), знак № 300

Публикации 
 Кауль А. И. Мы побеждали в трудных боях с меньшевиками и эсерами // Это было в 1917…: Сборник воспоминаний участников октябрьских событий в Туле. — Тула, 1957. — С. 25—37.

Память 
В 1967 году улица Садовая в Туле была названа улицей Кауля.

Литература 
 Протасов Л. Г. Александр Иосифович Кауль  // Люди Учредительного собрания: портрет в интерьере эпохи. — : РОСПЭН, 2008.
  
 Трагедия советской деревни. — Т. 2.
 Книга памяти жертв политических репрессий. Свердловская область. — Екатеринбург, 1999. — Т. 1.
 Алфавитный список студентов Императорского Московского университета за 1911—1912 учебный год. — , 1911
 Диенко А. Разведка и контрразведка в лицах: Энциклопедический словарь. — , 2002.
 Тульский биографический словарь. — Тула, 1996. — Т. 1.
 Норильский С. Александр Кауль // Коммунар. — 1967, 14 июня.
 Парыгина Н. Человек высокого долга // Гвардейцы великого Октября. — Тула, 1967. — С. 452—491.
 Щеглов С. Вахтенный Октября // Молодой коммунар. — 1967, 16 июня.
 А. И. Кауль — активный участник завоевания и укрепления Советской власти в Тульском крае // Календарь знаменательных и памятных дат по Тульской области на 1967 год. — Тула, 1967. — С. 40—41.
 Овчинников Д. Поставщик оружия пролетариата  //Молодой коммунар. — 2016, 30 сентября.

Ссылки 
  из книги: Г. М. Чуднов. История Тульского края.
 
  со ссылкой на книгу: Книга памяти Ставропольского края

Выпускники Саратовской гимназии
Выпускники историко-филологического факультета Московского университета
Главы Тулы
Члены КПСС
Репрессированные в СССР
Заключённые Карлага
Персоналии:Ставропольский край